Filmek

 Örökké… (Wuthering Heights), 1939-es amerikai film Emily Brontë regényéből, rendezte William Wyler, főszereplők Merle Oberon, Laurence Olivier

 Örökké (Always), 1989-es amerikai film, rendezte Steven Spielberg, főszereplők Richard Dreyfuss, Holly Hunter

 Örökké (Immer), 2000-es német rövidfilm, rendezte Jophi Ries, főszereplők Walter Giller, Nadia Tiller

 Örökké (Éternité), 2016-os francia–belga film, rendezte Anh Hung Tran, főszereplők Audrey Tautou, Bérénice Bejo 

Zene
 Örökké, a Lord együttes 2010-es albuma

Hasonló
 Örökkön-örökké (egyértelműsítő lap)